Callinico I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli dal 693 fino al 705
 Callinico II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli per tre mandati nel XVII secolo
 Callinico III di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli nel 1726
 Callinico IV di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli nel 1757
 Callinico V di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli per due mandati nel XIX secolo